Минулорічні чемпіони Мате Павич та Бруно Соарес вирішили грати з іншими партнерами. Партнером Павича став Нікола Мектич, але вони програли вже в першому колі. Соарес грав з  Джеймі Маррей, але вони поступилися в фіналі парі Ражів Рам / Джо Солсбері.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Знялися
Перед турніром
  Ніколоз Басілашвілі /  Андрій Василевський → їх замінили  Квон Сун Ву /  Дівіджі Шаран
  Аліяж Бедене /  Ласло Дьєре → їх замінили  Ласло Дьєре /  Філіп Країнович
  Олександр Бублик /  Давід Вега Ернандес → їх замінили  Фредерік Нільсен /  Васек Поспісіл
  Джеймс Дакворт /  Йосіхіто Нісіока → їх замінили  Джеймс Дакворт /  Джордан Томпсон
  Юрген Мельцер /  Джо-Вілфрід Тсонга → їх замінили  Юрген Мельцер /  Марк Полманс

Посилання

Зовнішні посилання
 Сітка 

Men's Doubles